Коннели — фамилия. Известные носители:
 Коннели, Джон Боуден
 Коннели, Маркус Кук